

Джонсонвілл — місто, штат Південна Кароліна
 Джонсонвілл — селище, штат Іллінойс